Peltoboykinia är ett släkte av stenbräckeväxter. Peltoboykinia ingår i familjen stenbräckeväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenbräckeväxter
Peltoboykinia